Натуральне число 1508
 1508 рік до нашої ери
 1508 рік нашої ери